Lincoln City FC (celým názvem: Lincoln City Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Lincoln v nemetropolitním hrabství Lincolnshire. Založen byl v roce 1884. Od sezóny 2019/20 hraje v EFL League One (3. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou červená, černá a bílá. Podle Lincolnu byl v roce 1976 pojmenován gibraltarský poloprofesionální klub Lincoln Red Imps FC (v roce 2019 dosáhl svého 24. ligového titulu).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Sincil Bank s kapacitou 10 120 diváků.

Získané trofeje 
 EFL Trophy ( 1× )
 2017/18
 Lincolnshire Senior Cup ( 38× )
 1886/87, 1890/91, 1891/92, 1893/94, 1907/08, 1909/10, 1911/12, 1913/14, 1914/15, 1919/20, 1921/22, 1923/24, 1925/26, 1926/27, 1930/31, 1931/32, 1933/34, 1934/35, 1945/46, 1947/48, 1948/49, 1950/51, 1955/56, 1961/62, 1963/64, 1965/66, 1966/67, 1968/69, 1969/70, 1974/75, 1980/81, 1981/82, 1984/85, 1990/91, 1997/98, 2004/05, 2006/07, 2013/14

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 Čtvrtfinále: 2016/17
 EFL Cup
 4. kolo: 1967/68
 FA Trophy
 Semifinále: 2016/17
 EFL Trophy
 Vítěz: 2017/18

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1889–1891: Midland Football League
 1891–1892: Football Alliance
 1892–1908: Football League Second Division
 1908–1909: Midland Football League
 1909–1911: Football League Second Division
 1911–1912: The Central League
 1912–1920: Football League Second Division
 1920–1921: Midland Football League
 1921–1932: Football League Third Division North
 1932–1934: Football League Second Division
 1934–1948: Football League Third Division North
 1948–1949: Football League Second Division
 1949–1952: Football League Third Division North
 1952–1961: Football League Second Division
 1961–1962: Football League Third Division
 1962–1976: Football League Fourth Division
 1976–1979: Football League Third Division
 1979–1981: Football League Fourth Division
 1981–1986: Football League Third Division
 1986–1987: Football League Fourth Division
 1987–1988: Conference National
 1988–1992: Football League Fourth Division
 1992–1998: Football League Third Division
 1998–1999: Football League Second Division
 1999–2004: Football League Third Division
 2004–2011: Football League Two
 2011–2015: Conference Premier
 2015–2017: National League
 2017–2019: English Football League Two
 2019– : English Football League One

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1884
Sport v Lincolnu (Lincolnshire)